Хрустальный мяч () — ежегодная награда лучшему футболисту года, связанному с Сан-Марино.

Победитель выбирается технической комиссией под руководством итальянского журналиста Джорджо Бетти.

Награда учреждена в сезоне 1997/98 и обычно вручается во время летнего специального выпуска Calcio Estate на телеканале San Marino RTV.

Примечания

Ссылки 
 Albo d’oro / San Marino RTV
 

Футбол в Сан-Марино
Футбольные награды